Природа зверя () — американский фильм ужасов 1995 года, режиссёр Виктор Сальва
 Природа зверя () — американский фильм ужасов 2007 года, режиссёр Родмен Флендер